Fotbollsallsvenskan 1982 spelades 24 april–25 september 1982 vanns av IFK Göteborg. Serien hade minskats från 14 till 12 lag och för första gången följdes serien av ett slutspel om SM-guldet, dit de åtta bästa lagen gick. Slutspelet spelades efter Uefa:s cupmodell (hemma/borta, flest bortamål segrare vid oavgjort efter två matcher). SM-slutspelet spelades 10–31 oktober 1982 och vanns av IFK Göteborg som besegrade Hammarby IF i finalspelet. Värt att notera är att IFK Göteborg tog den dittills enda trippeln i svensk fotboll. De vann utöver allsvenskan både Svenska cupen och Uefacupen.

Antalet lag ändrades tillbaka till 12 säsongen 1982 och därför så blev de två sista lagen i säsongen 1981 nedflyttade medan de två närmast högre placerade fick kvala mot de två division 2-segrarna.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

SM-Slutspel

Slutspelsträd

Tabellplacering

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler 

IFK Göteborg svenska mästare 1982.

Kval till Allsvenskan 1983 

BK Häcken, Gefle IF, AIK och Mjällby AIF till fotbollsallsvenskan 1983.

Skytteligan

Allsvenskan 
 12 mål: Dan Corneliusson, IFK Göteborg
 10 mål: Lars Gyllenvåg, IK Brage samt Peter Andersson, Halmstads BK
 9 mål: Mats Jingblad, Halmstads BK; Ulf Eriksson, Hammarby IF samt Jan Svensson, IFK Norrköping

SM-slutspelet 
 8 mål: Dan Corneliusson, IFK Göteborg
 5 mål: Jonnie Efraimsson, Hammarby IF
 4 mål: Peter Gerhardsson, Hammarby IF samt Håkan Sandberg, IFK Göteborg
 2 mål: Björn Hedenström, Hammarby IF samt Glenn Strömberg, IFK Göteborg

Publiksiffror

Högsta publiksiffror

Allsvenskan 
 29 544: IFK Göteborg–Örgryte IS 1–2, Nya Ullevi den 27 maj 1982
 20 506: Malmö FF–IFK Göteborg 1–1, Malmö Stadion den 6 juni 1982
 19 462: AIK–Hammarby IF 0–3, Råsundastadion den 26 augusti 1982
 19 307: Örgryte IS–IFK Göteborg 0–2, Nya Ullevi den 25 augusti 1982

SM-slutspelet 
 16 908: IFK Göteborg–Hammarby IF 1–2, Nya Ullevi den 27 oktober 1982
 15 583: Hammarby IF–IFK Göteborg 1–3, Söderstadion den 31 oktober 1982

Högst publiksnitt per lag 
 8 905: Hammarby IF
 8 483: IFK Göteborg
 6 482: Malmö FF

Svenska mästarna 
Tränare: Sven-Göran Eriksson (till och med 26 juni 1982), Gunder Bengtsson (från 27 juni 1982)

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1982
1982
Fotbollssäsongen 1982